Большие Поля — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Поля — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Большие Поля — посёлок городского типа в составе города Омск Омской области.

См. также 
 Большие Поляны
 Большое Поле (значения)